Ю́рий Ла́птев: Лаптев, Юрий Григорьевич (1903—1984) — русский советский писатель, драматург, журналист.
 Лаптев, Юрий Евгеньевич (род. 1948) — советский и российский бегун-марафонец.